Nokia – fińskie przedsiębiorstwo elektroniczne
 Nokia – miasto w Finlandii